Esports:
 Triple Corona (Rugbi): Trofeu atorgat a la selecció no continental que derrota a les altres en el torneig de les sis nacions.

 Escoles
 Triple corona (acreditació escoles de negocis):El concepte Triple Corona s'utilitza en l'educació superior quan una universitat obté les tres acreditacions internacionals més importants.